

Lugares 
 Christopher (Illinois), ciudad del condado de Franklin, en el estado estadounidense de Illinois.

Variantes 
 Chris, 
 Christoph, 
 Christophe, 
 Cristóbal, 
 Cristhofer
 Cristofer
 Cristopher